Хе́нриксен () — фамилия. Известные носители:

 Хенриксен, Вера (1927—2016) — норвежская писательница, драматург и прозаик.
 Хенриксен, Кристиан (1911—2004) — норвежский футболист.
 Хенриксен, Лэнс (род. 1940) — американский актёр и художник.
 Хенриксен, Маркус (род. 1992) — норвежский футболист, полузащитник.
 Хенриксен, Олаф (1888—1962) — американский бейсболист.
 Хенриксен, Рене (род. 1969) — датский футболист.
 Хенриксен, Синдре (род. 1992) — норвежский конькобежец.
 Хенриксен, Ханс — датский кёрлингист.
 Хенриксен, Эйвинн (род. 1990) — норвежский легкоатлет, метатель молота.

См. также 
 Хенрикс
 Хенрикссон